Prioniodontida — велика клада конодонтів, що включає в себе дві основні еволюційні групи: Prioniodinina і Ozarkodinina. Вона включає у себе багато з найвідоміших конодонтів, таких як велетенський ордовицький Promissum (Prioniodinina). Їх елементи складаються з двох шарів, корони і базального тільця.

Філогенія 
Ця філогенія створено згідно з працею Donoghue et al., (2008).

Примітки 

Конодонти